Die Galerie Patrick Ebensperger ist eine 2005 in Graz gegründete Galerie mit Standorten in Berlin und Salzburg. Die Galerie betreibt außerdem einen Projektraum in Wien Hernals.

Geschichte 
Die Galerie wurde 2005 von Patrick Ebensperger gegründet. 2010 eröffnete die Galerie einen Standort in Berlin. Seit 2013 ist sie dort im Krematorium Wedding beheimatet. 2017 wurde ein weiterer Standort in Salzburg im Kremsischen Haus eröffnet.

Künstler 
Ebensperger vertritt unter anderem Künstler wie: Gerd Rohling, Sigmar Polke, Benjamin Heisenberg, David Moises, Julius Deutschbauer, Franz West, Björn Melhus, Christian Schwarzwald, Kei Takemura, Diana Sprenger, Hajnal Németh, Isa Schmidlehner, Siegfried Anzinger und Maria Thurn und Taxis.

Ausstellungen 
 "Played", 2018, Salzburg

Weblinks 
 Website der Galerie

Einzelnachweise 

Gegründet 2005
Galerie in Österreich
Kunst (Graz)